Дипломатические отношения между Туркменией и Королевством Саудовской Аравии установлены 22 февраля 1992 года.

Посольство Туркмении в Саудовской Аравии 
Посольство Туркмении в Саудовской Аравии (г. Эр-Рияд) открылось в мае 2008 года. Посольство расположено по адресу: Riyadh, Al-Worood District, Ahmad Al-Behaigi Street 4.

С октября 2015 года посольство возглавляет Чрезвычайный и полномочный посол Туркмении в Саудовской Аравии Оразмухаммед Чарыев.

Послы 
 Абалаков, Мухаммед Ходжамухаммедович (2008—2012)
 Шагулыев, Назаргулы Шагулыевич (2012—2015)
 Чарыев, Оразмухаммед (2015 — )

Посольство Саудовской Аравии в Туркмении 
 Посольство Саудовской Аравии в Туркмении открылось в 1997 году. Посольство расположено по адресу: г Ашхабад, ул. Юнуса Эмре, д. 1, «Бизнес-центр».

С декабря 2014 года посольство возглавляет Чрезвычайный и полномочный посол Саудовской Аравии в Туркмении Халед бин Файсал Аль-Сахли.

Послы 
 …
 Абдулазиз Ибрахим Аль-Гадир (2001—2009)
 Турки бин Халед бин Файсал Аль-Хашр (2010—2014)
 Халед бин Файсал Аль-Сахли (2014 — )

Эпизоды 
Первый государственный визит Гурбангулы Бердымухаммедова после избрания президентом Туркмении состоялся 13-16 апреля 2007 года в Саудовскую Аравию. Президент посетил Эр-Рияд, а также совершил паломническую поездку в Мекку и Медину.

См. также 
 Дипломатические отношения Туркмении

Ссылки 
 Посольство Саудовской Аравии в Туркмении.

Туркмения
СА